Braddon steht für:
 Braddon (Canberra), ein Bezirk von Canberra, Australien
 Braddon (Tasmanien), umfasst etwa das westliche Drittel von Tasmanien, Australien; diese Einteilung bezeichnet vor allem den Wahlbezirk

Braddon ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Braddon (1829–1904), australischer Politiker
 Mary Elizabeth Braddon (1837–1915), englische Schriftstellerin